RMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto R. B. Russell, Rome (Georgia), Stati Uniti